Allendorf es el nombre de varias poblaciones en varios estados federados de Alemania. 

En Hesse:
Allendorf, en el distrito de Gießen.
Allendorf, en el distrito de Kassel
Bad Sooden-Allendorf, en el distrito de Werra-Meißner-Kreis.
Stadtallendorf, en el distrito de Marburg-Biedenkopf.

En Renania-Palatinado:
Allendorf, en el distrito de Rin-Lahn.

En Turingia:
Allendorf, en el distrito de Saalfeld-Rudolstadt.